Варан се може односити на:

 Варани
 
 
 Варфарин